Heros (mitologia)
 Herosi (serial telewizyjny)
 Herosi (antologia)